Чаша Бразилии по мини-футболу () — старейший и один из престижнейших общенациональных турниров по мини-футболу в Бразилии. Разыгрывается с 1968 года, с 1979 года — под эгидой Конфедерации мини-футбола Бразилии.

Название 
Португальское слово Taça, означающее чашу, зачастую выступает в качестве синонима для кубка, в том числе в названиях спортивных турниров. Так, первый общенациональный турнир по футболу в Бразилии назывался Чашей Бразилии (Taça Brasil) (1959—1968), хотя до учреждения нового Кубка Бразилии в 1989 году особой необходимости разграничивать эти понятия не было. Главный кубковый турнир Португалии также называется Taça de Portugal, но обычно на другие языки (включая русский) переводится просто как «кубок». До 2017 года подобная ситуация была и с Чашей Бразилии по мини-футболу. Однако в 2017 году Бразильская конфедерация мини-футбола учредила новый турнир — Copa do Brasil, и с целью разграничить два турнира возникла необходимость в дословном переводе старого турнира — по аналогии с футбольной Чашей Бразилии (1959—1968).

История 
Изначально был организован как соревнование для университетских команд, однако на данный момент в турнире принимают участие лучшие команды (как правило, чемпионы) штатов по этому виду спорта, вне зависимости от привязки к ВУЗу.

До появления Лиги Футзала в 1996 году Чаша Бразилии была главным национальным турниром для мини-футбольных клубов страны.

В XX веке наибольших успехов в турнире добился клуб «Сумов» из Форталезы. Однако эта команда не смогла приспособиться к профессионализации мини-футбола и на данный момент выступает лишь на уровне чемпионата штата Сеара. В XXI веке шесть титулов подряд выиграла команда «Малви/Жарагуа», которая была на лидирующих ролях и в чемпионате Бразилии. После возрождения «Жарагуа» завоевала седьмой титул в 2015 году.

Результаты

Титулов по клубам

Титулов по штатам

Примечания

Ссылки 
 

Бразилия
Мини-футбол в Бразилии